Vertrag von Fort Laramie steht für folgende Verträge zwischen den Vereinigten Staaten und Indianerstämmen:

 Vertrag von Fort Laramie 1851
 Vertrag von Fort Laramie 1868